Алеха́ндро Эрна́н Мартину́ччо (; 16 декабря 1987, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий.

Карьера 
Мартинуччо — воспитанник футбольных школ «Ривер Плейта» и «Нуэва Чикаго». В составе последнего Алехандро начал профессиональную карьеру в 2007 году.

В 2009 году Мартинуччо подписал контракт с уругвайским «Пеньяролем», вместе с которым выиграл уругвайскую Примеру. Также в 2011 он дошёл с клубом до финала Кубка Либертадорес, где его команда уступила «Сантосу». Сам Мартинуччо забил два мяча в двух финальных матчах.

После финала главного континентального клубного турнира Алехандро перебрался в Бразилию, а именно в клуб «Флуминенсе». В январе 2012 испанский «Вильярреал» взял Мартинуччо в аренду сроком на полгода. В Испании аргентинец в 13 матчах Примеры отметился одним забитым голом.

После возвращения из Испании Мартинуччо вновь был отдан в аренду, на этот раз в «Крузейро», сроком на год, с правом выкупа. В 2013 году стал вместе с «лисами» чемпионом Бразилии. В 2014 году был отдан в аренду в «Коритибу». В 2016 году подписал контракт с «Шапекоэнсе». Из-за травмы не сыграл ни одного матча. По этой же причине не полетел на финальную игру Южноамериканского кубка 2016 в Медельин, где погибла почти вся команда. 5 декабря КОНМЕБОЛ признал «Шапекоэнсе» победителем Южноамериканского кубка.

После возрождения команды Мартинуччо не часто появлялся на поле. Он трижды выходил на замену в ходе Лиги Катариненсе 2017 года. В марте того же года игрок и клуб разорвали контракт по обоюдному согласию. Позже, в мае, «Шапекоэнсе» завоевал титул чемпиона штата.

Титулы 
  Чемпион Уругвая (1): 2009/10
  Чемпион Бразилии (1): 2013
  Чемпион штата Санта-Катарина (1): 2017 (постфактум)
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2011
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2016 (был в заявке, из-за травмы не сыграл ни одного матча)

Ссылки 
 
 
 Profile at ESPN Soccernet
 Профиль на сайте «Крузейро»

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Нуэва Чикаго»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Шапекоэнсе»
Игроки ФК «Аваи»